Knieparz heißen folgende Ortschaften:

 Knieparz unter der Leithen, Ortschaft von  Hartkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Knieparz ob der Leithen, Ortschaft von Stroheim, Bezirk Schärding, Oberösterreich